Алекс ди Оливейра (; род. 21 февраля 1988, Рио-де-Жанейро) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Алекс Оливейра родился 21 февраля 1988 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Прежде чем начать заниматься единоборствами, работал на стройке, участвовал в родео на быке, за что и получил прозвище «Ковбой». Несколько лет практиковал тайский бокс, после чего в возрасте 22 лет переключился на ММА. Проходил подготовку в зале ATS в Трес-Риус.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2011 года, выиграв у своего соперника нокаутом в первом раунде. В течение нескольких лет с переменным успехом дрался в небольших бразильских промоушенах.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке десять побед и только два поражения, Оливейра привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в начале 2015 года подписал с ней эксклюзивный контракт. В дебютном поединке в UFC встретился с соотечественником Гилбертом Бёрнсом и проиграл ему сдачей, попавшись в третьем раунде на рычаг локтя. В том же году успел провести ещё три поединка и все выиграл, причём в одном случае заработал бонус за лучшее выступление вечера.

В феврале 2016 года вышел в клетку против Дональда Серроне и потерпел поражение в середине первого раунда в результате удачно применённого «треугольника». В том же году взял верх над такими бойцами как Джеймс Мунтасри и Уилл Брукс, тогда как поединок с Тимом Минсом был признан несостоявшимся из-за нанесённых Минсом запрещённых ударов коленями по голове лежащего соперника.

В 2017 году между Оливейрой и Минсом состоялся повторный поединок, и на сей раз бразильский боец выиграл с помощью удушающего приёма сзади. Позже он нокаутировал Райана Лафлейра, получив ещё одну награду за лучшее выступление вечера, и проиграл техническим нокаутом Янси Медейросу — этот бой был признан лучшим боем вечера и лучшим боем года по версии ESPN.

В 2018 году выиграл у Карлоса Кондита и Карло Педерсоли, но проиграл сдачей Гуннару Нельсону.

Статистика в профессиональном ММА 

| Победа 
|align=center|23-13-1 (2)
|Хелисон Круз
|TKO (остановка врачом)
|SFFN 9
|
|align=center|1
|align=center|0:36
|Трес-Риус, Бразилия
|
|-
| Поражение 
|align=center|22-13-1 (2)
|Мишель Сильва
|Техническая сдача (анаконда)
|BF Mr. Cage Fight Music Show
|
|align=center|2
|align=center|1:51
|Манаус, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-12-1 (2)
|Кевин Холланд
|TKO (удары руками)
|UFC 272
|
|align=center|2
|align=center|0:38
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-11-1 (2)
|Нико Прайс
|Решением (единогласным)
|UFC Fight Night 193 - Santos vs. Walker
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-10-1 (2)
|Рэнди Браун
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 261
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Джэксонвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|22-9-1 (2)
|Шавкат Рахмонов
|Сдача (гильотина)
|UFC 254
|
|align=center|1
|align=center|4:40
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|22-8-1 (2)
|Петер Соббота
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Whittaker vs. Till
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-8-1 (2)
|Макс Гриффин
|Раздельное решение
|UFC 248
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-8-1 (2)
|Николас Дальби
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Копенгаген, Дания
|
|-
|Поражение
|align=center|20-7-1 (2)
|Майк Перри
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санрайз, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-6-1 (2)
|Гуннар Нельсон
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 231
|
|align=center|2
|align=center|4:17
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|20-5-1 (2)
|Карло Педерсоли
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Santos vs. Anders
|
|align=center|1
|align=center|0:39
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|19-5-1 (2)
|Карлос Кондит
|Сдача (гильотина)
|UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje
|
|align=center|2
|align=center|3:17
|Глендейл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|18-5-1 (2)
|Янси Медейрос
|TKO (удары руками)
|UFC 218
|
|align=center|3
|align=center|2:02
|Детройт, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-4-1 (2)
|Райан Лафлейр
|KO (удар рукой)
|UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum
|
|align=center|2
|align=center|1:50
|Юниондейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1 (2)
|Тим Минс
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum
|
|align=center|2
|align=center|2:38
|Форталеза, Бразилия
|
|-
|
|align=center|16-4-1 (2)
|Тим Минс
|NC (запрещённые удары)
|UFC 207
|
|align=center|1
|align=center|3:33
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1 (1)
|Уилл Брукс
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson
|
|align=center|3
|align=center|3:30
|Портленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1 (1)
|Джеймс Мунтасри
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4-1 (1)
|Дональд Серроне
|Сдача (треугольник)
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy
|
|align=center|1
|align=center|2:33
|Питтсбург, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-3-1 (1)
|Пётр Халльман
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3
|
|align=center|3
|align=center|0:54
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 13-3-1 (1)
|Джо Мерритт
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Machida vs. Romero
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Холливуд, США
|
|-
| Победа
|align=center| 12-3-1 (1)
|Кей Джей Нунс
| Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Condit vs. Alves
|
|align=center|1
|align=center|2:51
| Гояния, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 11-3-1 (1)
|Гилберт Бёрнс
| Сдача (рычаг локтя)
|UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare
|
|align=center|3
|align=center|4:14
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 11-2-1 (1)
|Жоилтун Сантус
| Единогласное решение
|Face to Face 10
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Итабораи, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 10-2-1 (1)
|Дуглас Апаресиду
| TKO (удары руками)
|Watch Out Combat Show 38
|
|align=center|1
|align=center|2:52
|Уба, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 9-2-1 (1)
|Эдерсон Морейра
| Сдача (удушение сзади)
|Watch Out Combat Show 36
|
|align=center|1
|align=center|4:18
|Трес-Риус, Бразилия
|
|-
| 
|align=center| 8-2-1 (1)
|Рожериу Матиас
| NC (не состоялся)
|CEF 10
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Масейо, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center|8-2-1
|Фабиу Лима Феррейра
| TKO (удары руками)
|Bitetti Combat 19
|
|align=center|1
|align=center|4:26
|Манаус, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2-1
|Велтон Дойдао
|Сдача (удушение сзади)
|Watch Out Combat Show 32
|
|align=center|3
|align=center|3:44
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 6-2-1
|Тиагу Маседу
| TKO (удары руками)
|Watch Out Combat Show 27
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Ничья
|align=center| 5-2-1
|Кенеди Гуаланде Андради
| Единогласное решение
|Luta Contra o Crack
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 5-2
|Жоне Гильерме Гарсия
|TKO (удары руками)
|Bitetti Combat 15
|
|align=center| 2
|align=center| 2:03
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 4-2
|Вендел Оливейра
| Единогласное решение
|Watch Out Combat Show 25
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 4-1
|Даниел Силва
| TKO (doctor stoppage)
|JF Fight Evolution
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Жуис-ди-Фора, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 3-1
|Фаби Охани
| TKO (удары руками)
|Vicosa Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|1:43
|Висоза, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 2-1
|Леандру Бейнроти
| TKO (удары коленями)
|Big Fights Champions
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Нова-Серрана, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center| 1-1
|Уоллас Дантас
| Сдача (треугольник)
|ATS Kombat 1
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Сенадор-Фирмину, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
|Родригу Родригу
| KO (удары руками)
|Ervalia Fight
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Эрвалия, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии